Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-slovenský pár Julian Knowle a Filip Polášek, protože se však Polášek rozhodl nenastoupit, Knowle hrál po boku Johana Brunströma. Spolu se nicméně nedostali přes čtvrtfinále kde podlehli dvojici Marcelo Demoliner a Purav Raja.

Titul získal druhý nasazený pár Jean-Julien Rojer – Horia Tecău, když ve finále porazili pár Philipp Marx a Michal Mertiňák ve třech setech 3–6, 6–4 a [10–2].

Nasazení párů 
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
 ''' Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Johan Brunström /  Julian Knowle (čtvrtfinále)
  Marin Draganja /  Mate Pavić ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2014